Kraljica može značiti:

 osoba u državnom uređenju koja se zove kraljevina ili monarhija
kraljica supruga – osoba koja je samo kraljeva supruga
kraljica vladarica – suveren s ovlastima, kao što ih ima i kralj
 kraljica (šah), šahovska figura
 Kraljica (glazbeni album), album Seke Aleksić
 Kraljica (2006), film Stephana Frearsa, Helen Mirren